Questa lista di architetture religiose della Basilicata elenca chiese e monasteri della Basilicata.

Heraion

abbazia

basilica minore

cappella

cattedrale

chiesa

chiesa rupestre

concattedrale

convento

cripta

monastero

monumento

rovine

santuario

santuario cattolico

sito archeologico

Altri progetti 

Architetture religiose della Basilicata
Liste relative alla Basilicata